

Codici 
 NAY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nanyuan di Pechino (Cina)
 nay – codice ISO 639-3 della lingua narrinyeri
 NAY – codice ISO 3166-2:BF della Provincia di Nayala (Burkina Faso)
 NAY – codice ISO 3166-2:GB del North Ayrshire (Regno Unito)
 NAY – codice ISO 3166-2:MX di Nayarit (Messico)

Geografia 
 Nay  – comune della Bassa Normandia (Francia)
 Nay  – comune dei Pirenei Atlantici (Francia)

Musica 
 Nay  – strumento musicale

Persone 
 Carlo Nay (...–...) è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Carlos Nay Foino, citato anche come Carlos Nai Foino (1918-1989) – arbitro di calcio argentino
 Casimiro Nay (1885-1951) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Cesare Nay (1925-1994) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Emmanuel de Nay, conte di Richecourt (1697-1768) – presidente del Consiglio di Reggenza del Granducato di Toscana dal 1749 al 1757
 Ernst Wilhelm Nay (1902-1968) – pittore tedesco
 Mam Nay, noto come Chan (1934), politico cambogiano, esponente dei Khmer Rossi
 She Nay Nay, pseudonimo di Athanasia Alexopoulos (...) – wrestler canadese
 Stuart McNay (1981) – velista statunitense

Pagine correlate 
 Nai